Лучница может означать: 
  — словацкий ансамбль, который является эквивалентом российской «Берёзки».
 Лучница (памятник) — бронзовая скульптура в польском Быдгоще.